Uncertain () — первый EP ирландской рок-группы The Cranberries. Альбом был выпущен на лейбле Xeric Records 28 октября 1991 года тиражом около 5 тысяч экземпляров на CD и 12-дюймовых пластинках. Тексты песен написаны Долорес О’Риордан, музыка — Долорес О’Риордан и Ноэлом Хоганом. Продюсер — Пирс Гилмор (). Версия песни «Them», вошедшая в этот сингл, позже была выпущена на альбоме Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? в качестве бонус-трека.

Список композиций 

Альбомы The Cranberries
Дебютные мини-альбомы